Avguštin Lah je lahko:
 Avguštin Lah (geograf)
 Avguštin Lah (teolog)